«La réalité» () — другий альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий у 2003 році.

Наприкінці 2003-го, диск був перевиданий разом з бонусами.

Композиції 
 Comme un homme à la mer (4'00)
Ô Compagnons (3'22)
Il ira loin (3'49)
La mémoire des jours (4'15)
Il y a toujours (3'42)
Au temps des colonies (2'21)
Être Rimbaud (4'25)
1900 (3'10)
Sur la route (дует разом з Жан-Луї Обером) (3'55)
La réalité (3'37)
Des mots (3'36)
Suivez la musique (8'06)
Бонус-треки з перевидання
<li>Poste restante (2'53), 
<li>Une journée particulière (3'04) 
<li>Ô Compagnons (2'30) (la version radio)

Інформація 
Acoustic Guitar, Guitar [Electric], Harmonium, Piano, Synthesizer, Vocals – Raphael Haroche*
Acoustic Guitar, Guitar [Electric], Sampler, Ukulele – Adrian Uttley*
Artwork By – Seb Caudron
Artwork By [Illustration] – Chloé Lang-Willar
Bass, Double Bass, Percussion – Simon Edwards
Congas, Drums, Percussion, Timpani – Mathieu Rabate*
Cor Anglais – Stephane Peter
Drums – Julien Schulteiss*
Electric Piano [Rhodes], Marimba, Piano, Synthesizer, Vibraphone, Zither [Guzheng] – Arno Devos*
Electric Piano [Rhodes], Organ [Hammond], Piano, Synthesizer, Synthesizer [Moog] – Albin De La Simone
Guitar – Djeli Moussa Kouyate*
Harmonica – Thomas Semence
Mastered By – Ian Cooper
Other [A & R, Management] – Caroline Manset
Photography – Caroline Manset, Christophe Gstalder, Seb Caudron
Piano – Mike Garson
Producer, Programmed By, Mixed By, Recorded By – Jean Lamoot
Written-By – Raphael Haroche*

Музичні альбоми 2003
Альбоми Raphaël